Le monache terziare francescane o monache del Terzo ordine regolare di San Francesco sono religiose claustrali cattoliche.

Il Terzo ordine francescano nasce nel 1211 raccogliendo tutti i laici che, pur rimanendo nel mondo, volevano seguire la spiritualità di san Francesco d'Assisi senza divenire frati (Primo ordine) o monache (Secondo ordine o clarisse). San Francesco decise, perciò, di dare una regola anche ai "penitenti": Prima lettera ai fedeli penitenti (1215), la Seconda lettera ai fedeli penitenti (1221) e il Memoriale propositi (1221).

Nel 1289 il papa Niccolò IV, francescano, conferisce una forma giuridica alla Regola del 1221, approvando esplicitamente il movimento francescano della penitenza. I penitenti francescani che rimangono nelle loro case diventano, col tempo, il Terzo ordine secolare (TOS), che nel 1978 assumerà il nome di Ordine francescano secolare (OFS).
 
Col tempo molti terziari cominciano a condurre vita comune, dedicandosi sia ad attività apostoliche o assistenziali, che ad una vita eremitico-contemplativa. Agli inizi questo fenomeno non è facilmente distinguibile dal semplice TOS, ma col tempo molti terziari cominciano a dar vita a comunità permanenti dette "regolari". 

Nel 1295, papa Bonifacio VIII, con la bolla "Cupientes cultum", permette ai terziari regolari, di avere propri luoghi di culto, riconoscendo di fatto un'autonomia di queste comunità rispetto a quelle dei frati. Nel 1447 papa Niccolò V, con la bolla "Pastoralis officii", approva la federazione delle fraternità terziarie maschili d'Italia, sottoponendole ad un unico ministro.

Nel corso dei secoli sono nate numerose congregazioni, soprattutto femminili, che hanno fatto della regola del Terz'ordine la propria Carta di vita (es. suore terziarie francescane elisabettine, suore francescane della penitenza e della carità cristiana). Del resto, per secoli la vocazione "terziaria" era l'unica alternativa a quella claustrale per le donne che volevano condurre una vita religiosa. 

Accanto alle comunità terziarie femminili "apostoliche" o "mendicanti" sono nate anche comunità di terziarie o penitenti contemplative. Queste hanno avuto un espresso riconoscimento nella regola TOR del 1982: "I fratelli e le sorelle, che il Signore ha chiamato alla vita contemplativa, con gioia sempre nuova testimonino ogni giorno la propria consacrazione a Dio e celebrino l'amore che il Padre ha per il mondo, lui che ci ha creati e redenti, e ci salverà per la sua misericordia". (Regola TOR 9) .

Le monache TOR hanno 26 monasteri divisi in quattro federazioni:
 Federazione Maria Stella dell'Evangelizzazione - Italia;
 Federazione Maria Immacolata - Spagna;
 Federazione Santa Elisabetta d'Ungheria - Spagna;
 Federazione Nostra Signora di Guadalupe - Messico.

Terziarie Francescane, monache
Terziarie Francescane